Een Nederlands hoogleraar Albert van der Heide (hoogleraar)
Een Nederlands SDAP-politicus Albert van der Heide (politicus)